Příjmení Koželuha nosí více významných osobností:

 František Koželuha (1845–1912) – moravský katolický kněz
 Lubomír Koželuha (1918–2008) – český zpěvák, sbormistr, hudební skladatel a pedagog
 Zdeněk Koželuha (1917–1942) – český student a odbojář z období druhé světové války